Алекса́ндр Нику́лин:
 Никулин, Александр Васильевич (1937—2003) — глава города Подольска Московской области с 1990 по 2003 год.
 Никулин, Александр Викторович (1951—2017) — советский и российский тренер по водному поло.
 Никулин, Александр Евгеньевич (род. 1985) — российский футболист.
 Никулин, Александр Павлович (род. 1979) — российский футболист.
 Никулин, Александр Семёнович (1918—1998) — участник Великой Отечественной войны, Герой Российской Федерации.
 Никулин, Александр Сергеевич (род. 1985) — российский хоккеист.
 Никулин, Александр Фёдорович (род. 1929) — советский передовик производства, Герой Социалистического Труда.